Mohlin ist der Familienname folgender Personen:
 Elin Mohlin (* 1991), schwedische Skilangläuferin
 Sixten Mohlin (* 1996), schwedisch-kapverdischer Fußballtorhüter
 Stellan Mohlin (* um 1925), schwedischer Badmintonspieler und -funktionär